Geo:

 Geo — автомобільна марка.
 Geo (гео) — мікроформат призначений для розмітки географічних координат в системі WGS84 (широта; довгота) в HTML та XHTML документах.
 GEO () — спеціальний підрозділ поліції Іспанії.

Див. також 
 Гео Коляда (Григо́рій Пана́сович) — український поет.